Un rōnin es un guerrero samurái sin amo.

Este término también puede referirse a:

Música
Ronin (banda), una banda de hard rock de cuatro miembros con sede en Singapur.
Ronin, un grupo "zen-funk" dirigido por Nik Bärtsch

Entretenimiento
 Rōnin (DC Comics), novela gráfica de Frank Miller.
 Ronin (Marvel Comics), un alias utilizado por varios personajes de Marvel Comics:
 Ronin I (Ojo de Halcón)
 Ronin II, personaje de ficción de Marvel Comics, colaborador de los Nuevos Vengadores.
 Ronin, película de 1998.
 Ronin Blade, videojuego de 1999